

Biografia
Inizia la sua attività sulla carta stampata nel 2007 come editorialista di Social News. Nel 2008 diventa editorialista del quotidiano nazionale Affaritaliani.it. Nel 2009 entra a far parte degli autori di Aliberti editore e, successivamente, ne diventa consulente editoriale. Del suo primo libro – Daniele, storia di un bambino che spera – cede in toto i diritti d'autore a favore della ricerca: la causa da lei proposta trova riscontro tra i media e, in particolare, viene appoggiata da Il Fatto Quotidiano. . Da quel momento, sino al 2013, è testimonial di Parent Project. Con il libro inchiesta L'Uomo nero esiste, avvia una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. 

Dopo la sua biografia, che racconta di una vita particolarmente travagliata, dichiara di non voler mai più scrivere da sola e ogni sua uscita editoriale – a partire dal libro intervista che riporta le ultime dichiarazioni dell'amica astrofisica Margherita Hack – è accompagnata dalla firma dello speaker radiofonico Igor Damilano, con il quale insegna scrittura creativa emozionale. Nel 2017, per la prima volta, i due autori vestono i panni di curatori per un'antologia di racconti selezionati tra i partecipanti ai loro corsi. Nello stesso anno vengono scelti come insegnanti di comunicazione per un progetto di alternanza scuola-lavoro atto a formare quaranta liceali come ufficio stampa dell'Unione Ginnastica Goriziana in occasione degli Assoluti di scherma. Da maggio 2018 a maggio 2019 sono i responsabili culturali del Tea Room di Trieste, locale di tendenza in cui propongono con regolarità eventi letterali, mostre e conferenze.

Libri
 Daniele, storia di un bambino che spera (Prefazione di Silvia Tortara), Trieste, Aliberti Editore,  2009 ISBN 9788874245550
 L'Uomo nero esiste (Prefazione di Irene Pivetti), Trieste, Aliberti Editore, 2011 ISBN 9788874247004
 Volevo un marito - Una storia vera, Trieste, Aliberti Editore, 2012 ISBN 9788874249558
 Margherita Hack - La stella infinita (l'ultima intervista) con Igor Damilano, Trieste, Aliberti Editore, 2013  ISBN 9788866261292
 Solo per i miei occhi con  Igor Damilano, Gorizia, Imprimatur Editore, 2014. ISBN 978-88-6830-133-0
 Kintsugi-Terra di mezzo con  Igor Damilano, Gorizia, Imprimatur Editore, 2015. ISBN 978-88-6830-344-0
 Chiamami Anam con Igor Damilano, Gorizia, Imprimatur Editore, 2016. ISBN 978-8868305444
 Partiamo da qui (AA.VV.) prefazione e curatela con Igor Damilano, Gorizia, Imprimature Editore, 2017. ISBN 978-8868305413
 Di profumata carne con Igor Damilano, Gorizia, Imprimatur Editore, 2018. ISBN 978-8868306694
El Señor Mojito (Michele Piagno) prefazione e curatela con Igor Damilano, Corsiero Editore, 2019. ISBN 978-8832116144
La ruota con Igor Damilano, Trieste, Corsiero Editore, 2021. ISBN 978-8832116632
La cena degli onesti Igor Damilano, Giovanni Toffoli, Trieste, Corsiero Editore, 2022. ISBN 9788832116953

Premi e riconoscimenti
 2011 - Parent Project le conferisce una targa per il suo impegno alla lotta contro la Distrofia Muscolare di Duchenne
 2013 - Il Territorio Libero di Trieste le conferisce una targa per essersi distinta nella sua città di nascita.
 2020 - Festival Approdi di Trieste le conferisce il primo premio per il racconto: Diario di bordo COVID-19

Note

Collegamenti esterni